Słowo Sevier może dotyczyć:
 Sevier – rzeka o długości 616 km, najdłuższa w stanie Utah
Hrabstwa w USA:
 Sevier – hrabstwo w stanie Arkansas (ang. Sevier County) 
 Sevier – hrabstwo w stanie Tennessee (ang. Sevier County) 
 Sevier – hrabstwo w stanie Utah (ang. Sevier County)